

Geografia 
 Regno Unito
 Newby – villaggio e parrocchia civile nella contea della Cumbria, Inghilterra

Persone 
 Christine Newby – artista, musicista e attrice britannica
 Paula Newby-Fraser – triatleta zimbabwese
 Percy Howard Newby – scrittore inglese

Altro 
 Newby-McMahon Building – grattacielo più piccolo del mondo, edificio nella città di Wichita Falls